290-й отдельный сапёрный батальон  — воинская часть в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

На ноябрь 1940 года входил в состав 44-го стрелкового корпуса, дислоцировался в Витебске. На тот момент оценивался как:

…батальон к отмобилизованию не готов, и выполнение боевых задач производиться не в состоянии из-за отсутствия мехтранспорта на 100 %. Арт. и инж. имущества на 100 %. Не укомплектован ком. нач. составом полностью.

До начала войны находился в Смоленске. С 18 июня 1941 года начал переброску из летнего лагеря близ Дорогобужа вместе со штабом корпуса и к 22 июня 1941 года перебазировался в Ждановичи близ Минска.

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 23 января 1942 года. До сентября 1941 года действовал в составе корпуса, после расформирования управления корпуса входил в состав войск Западного фронта.

23 января 1942 года переформирован в 290-й отдельный инженерный батальон

Подчинение

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером  
 290-й отдельный инженерный батальон
 290-й отдельный инженерный батальон 4-й ударной армии

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Сапёрные батальоны